Южный Исудён () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Исудён.

Код INSEE кантона — 3613. Всего в кантон Южный Исудён входят 14 коммун, из них главной коммуной является Исудён.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 12 411 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Южный Исудён
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE 

Кантоны департамента Эндр